Baetge ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Baetge (* 1937), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl-Heinz Baetge (1929–2000), deutscher Politiker (FDP), MdA Berlin

Siehe auch
 Bätge
 Baethge
 Bethge
 Baetke